We Are the People pode referir-se a:

"We Are the People", canção de 2008, lançada por Empire of the Sun
"We Are the People", canção de 2021, lançada por Martin Garrix, Bono e The Edge   

Desambiguação